O Torneio João Teixeira de Carvalho foi uma competição de futebol realizada em 1958 e suspenso pela Federação Metropolitana de Futebol antes mesmo da 2ª partida da decisão, que seria jogada dia 28 de junho, em Campos Sales, só houve a primeira partida da decisão: Botafogo 2 x 0 América. Detalhe: Houve uma briga generalizada no final do jogo.

Artilheiros
Quarentinha (Botafogo), 10 gols.
Antoninho (América), 8.
Miguel (América), 6.

Participantes

 América
 Bangu
 Bonsucesso
 Botafogo
 Canto do Rio
 Flamengo

 Fluminense
 Madureira
 Olaria
 Portuguesa
 São Cristóvão
 Vasco da Gama
|}

Competições de futebol do Distrito Federal (Brasil)
Futebol de 1958 no Brasil